La Serie A 1946 fu la ventisettesima edizione della massima serie del campionato italiano maschile di pallanuoto, e la prima edizione dopo i tre anni di interruzione per motivi bellici. Il torneo fu vinto per la seconda volta nella storia dalla Rari Nantes Camogli.

Modalità del torneo 
Al torneo parteciparono quattordici squadre, ma solo dieci delle quali effettive visto la rinuncia di quattro squadre. Il torneo fu disputato attraverso due gironi all'italiana solo andata. Le prime tre squadre di ogni girone furono ammesse alla finale, cioè un altro girone all'italiana.

Semifinali

Gruppo A 
Le partite del Gruppo A furono giocate a Milano. Si qualificarono per la fase finale Florentia, Olona e Triestina.

* Rinunciatarie

Gruppo B 
Le partite del Gruppo B furono giocate a Napoli. Si qualificarono per la fase finale Napoli, Lazio e Camogli.

* Rinunciatarie

Finale 
Le partite della finale furono giocate a Rapallo. La vincitrice fa la Rari Nantes Camogli.

Verdetti
 Rari Nantes Camogli Campione d'Italia

Sport acquatici nel 1946
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto